Telecommunicatiemuseum (Suriname), een museum in Nieuw-Amsterdam, Suriname
 Telecommunicatiemuseum (Croatië), een museum in Zagreb, Croatië
 Houweling Telecom Museum, een museum in Rotterdam, Nederland